Antonino Cinà – criminale ed ex medico italiano legato a Cosa nostra.
 Salvatore Cinà – criminale italiano della Famiglia Morello di New York.

Pagine correlate 

 Cina (disambigua)